Узловая точка:
 Узловая точка — особая точка кривой.
 Узловая точка — точка, из которой выходят отводы трубопровода или где соединяются два или более участков трубопроводов.
 Узловая точка — точка в геодезической сети, в которой сходятся более двух ходов.
 Узловая точка — то же, что и нодальная точка в оптике.